Бабинино —  деревня в Псковской области, Звонская волость Опочецкого района
 Бабинино —  исчезнувшая деревня в Тверской области, на территории Высокинского сельского поселения Нелидовского района